Aminotransferaza alaninowa – enzym używany w medycynie.
 Get Paid To Read – pieniądze za klikanie w banery reklamowe.
 GUID Partition Table – rodzaj tablicy partycji.
  – rodzaj algorytmu sztucznej inteligencji.